Peach Orchard, une ville du comté de Clay, dans l'Arkansas.
 Peach Orchard Township, un township du comté de Ford dans l'Illinois.
 , une communauté non incorporée dans le Kentucky.
 , une communauté non incorporée dans le Missouri.

Voir aussi 
 , l'un des lieux de la bataille de Gettysburg en Pennsylvanie.

Homonymie de townships